Woodford bezeichnet:

 mehrere Stadtteile des Londoner Stadtbezirks London Borough of Redbridge
 Woodford (London Underground), U-Bahn-Station in obigem Stadtbezirk
 Flugplatz Woodford, ehemaliger Werksflugplatz der BAE Systems in Stockport
 Woodford (Greater Manchester)

in den Vereinigten Staaten:
 Woodford (Alabama)
 Woodford (Illinois)
 Woodford (Kalifornien)
 Woodford (North Carolina)
 Woodford (Oklahoma)
 Woodford (South Carolina)
 Woodford (Vermont)
 Woodford (Virginia)
 Woodford (Wisconsin)
 Woodford Village (Kentucky)

Personen:
 Edith Rose Woodford-Grimes (1887–1975), britische Wicca
 John George Woodford (1785–1879), britischer Offizier

 Ralph Woodford (1784–1828), britischer Gouverneur von Trinidad
 Stewart L. Woodford (1835–1913), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Woodforde